Umstead ist der Familienname folgender Personen:

 Danelle Umstead (* 1972), US-amerikanische Skirennläuferin und Behindertensportlerin
 William B. Umstead (1895–1954), US-amerikanischer Politiker